Antônio Cardoso — município brasileiro do estado da Bahia
António Cardoso — escritor angolano
Antônio Cardoso (músico) — compositor brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos